Slovo sus může mít více významů:

zoologie
 latinsky prase

příjmení
 Martin Sus – více osob, viz rozcestník
 Oleg Sus (1924–1982) – český literární vědec a kritik
 Zuzana Susová (* 1977) – česká baletka

matematika
 věta sus (sus vzniklo ze strana, úhel, strana) je důležitou větou o trojúhelnících, je buď jednou ze čtyř vět o podobnosti trojúhelníků (věta sss, věta sus, věta uu a věta Ssu), jednou ze čtyř vět o shodnosti trojúhelníků (věta sss, věta sus, věta usu a věta Ssu) nebo jednou ze čtyř vět o určenosti trojúhelníků (věta sss, věta sus, věta usu a věta Ssu)

zkratka SUS/sus
 Single UNIX Specification – rodina standardů pro unixové operační systémy
 silicon unilateral switch – jednosměrný křemíkový spínač
 suspicious/suspect – slangový výraz z angličtiny zpropagovaný především videohrou Among Us, českým ekvivalentem je slovo „podezřelý“

Podobné názvy 
 Susy (biblický Šušan, dnes Šúš (angl. Shush, lat. Susa), místo v dnešním Íránu)

Reference

Externí odkazy